Stati Uniti d'America
 Muncie – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Muncie – capoluogo della Contea di Delaware, Indiana